Хакер — чрезвычайно квалифицированный ИТ-специалист.
 «Хакер» — ежемесячный компьютерный журнал, посвящённый вопросам информационной безопасности.
 «Хакер Спец» — журнал для ИТ-специалистов (январь 2000 — январь 2009 года).
 «Хакер» — фильм 2015 года режиссёра Акана Сатаева.
 «Хакеры» — художественный фильм 1995 года, снятый в стиле киберпанк.
 «Хакеры» — фантастическая трилогия Александра Чубарьяна. Дебют.
 «Хакеры» — одна из трилогий в рамках проекта Этногез автора Александра Чубарьяна.

Фамилия 
 Хакер, Алан (1938—2012) ― британский кларнетист.
  (1912—19704) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Норт-Мельбурн».
 Хакер, Артур (1858—1919) ― британский художник.
  (род. 1971) — американский политолог, член Американской академии искусств и наук (с 2017).
  (1914—1984) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Саут-Мельбурн».
  (род. 1964) — британский игрок в хоккей на траве, участник Олимпийских игр (2000).
  (род. 1982) — американский хоккеист, полуфиналист кубка Германии в составе клуба «Швеннингер Уайлд Уингз» (2009).
  (1899—1987) — американский политолог, Хармсуортский профессор американской истории Оксфордского университета (1948).
  (род. 1942) — американская поэтесса, переводчица и критик, лауреат Национальной книжной премии в области поэзии (1975).
 Хакер, Питер (род. 1939) — британский философ.
  (род. 1946) — американский дипломат, первый поверенный в делах США в Словакии (1993).
 Хакер, Рич (1947—2020) — американский бейсболист и тренер.
  (1924—2002) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Чикаго Кабс».
  (? — 1660) — английский солдат, участник суда над свергнутым королём Карлом I.
  (1913—1990) — американский католический священник, епископ Бисмарка (1957—1982).

См. также 
 Хакерспейс
 Эмблема хакеров